Šega se lahko nanaša na:
 šega, izraz za neko dejavnost, ki se v ustaljeni obliki ponavlja (ali prenaša kot izročilo iz roda v rod) ob določeni človekovi dejavnosti, dogajanju (ljudske šege, žetvene šege, ipd.)
 Šega, priimek več znanih Slovencev.